4-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских команд — турнир, организованный Международной Федерацией хоккея для национальных сборных команд по хоккею с шайбой.

Турнир был проведен с 31 марта по 6 апреля 1997 года в Китченере (). Игры состоялись на арене Kitchener Memorial Auditorium Complex. Здесь состоялись игры 2-го раунда — плей-офф. По одной игре группового этапа наравне с Китченером принимали арены других городов провинции : группа A — Гамильтон (Hamilton Mountain Arena), Миссиссога (Mississauga's Iceland Arena) и Норт-Йорк (North York Centennial Arena); группа B — Брамптон (Brampton Memorial Arena), Брантфорд (Brantford and District Civic Centre) и Лондон (London's Thompson Arena). Игры проводились только в ТОП-дивизионе ().

Регламент 
Согласно регламенту, в турнире принимало участие 8 команд, которые были разделены на две группы. По две лучшие команды по итогам игр в группах выходили в полуфинал, и далее разыгрывали звание чемпиона по системе плей-офф. Две худшие команды из каждой группы разыгрывали места с 5-го по 8-е.

Команды, занявшие места с 1-го по 5-е квалифицировались на 1-й женский хоккейный турнир Зимних Олимпийских Игр 1998 года в Нагано (). Команды, занявшие места с 6-го по 8-е квалифицировались на квалификационный турнир к Чемпионату мира 1999 года, предусматривающему введение ещё одного дивизиона ().

Участники 
 команды  Канады и  США
 команды  Швеции,  России,  Финляндии,  Норвегии,  Швейцарии − 5 команд, прошедших квалификационный отбор в европейской зоне. Роль квалификационного турнира для европейских сборных сыграл последний Чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди женских команд, который состоялся в 1996 году
 команда  Китая, выигравшая 1-й женский хоккейный турнир зимних Азиатских игр 1996 года в Харбине ()

Групповой этап

Группа A 
Положение команд в турнирной таблице:

Группа B 
Положение команд в турнирной таблице:

Плей-офф

Итоги 

Итоговое положение команд

Индивидуальные награды

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1997 года среди мужских команд (Pool A)
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1997 года среди мужских команд (Pool B)
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1997 года среди мужских команд (Pool C)
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1997 года среди мужских команд (Pool D)
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1997 года среди мужских молодёжных команд (Pool A)
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1997 года среди мужских молодёжных команд (Pool B)
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1997 года среди мужских молодёжных команд (Pool C)
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1997 года среди мужских молодёжных команд (Pool D)

Примечания

Литература 
 Stephan Müller. International Ice Hockey Encyclopaedia: 1904-2005. — 496 с. — ISBN 3833441895 ISBN 978-3833441899

Ссылки 
 Результаты и статистика чемпионата 
 1997 Women's World Hockey Championship 

Март 1997 года
Апрель 1997 года
Спорт в Канаде в 1997 году
Ж
1997
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Канаде
Международные спортивные соревнования в Китченере
Чемпионаты мира в Канаде